Franciaország
Belval, település Franciaországban, Ardennes megyében
Belval, település Franciaországban, Manche megyében
Belval, település Franciaországban, Vosges megyében
Belval-en-Argonne, település Franciaországban, Marne megyében
Belval-sous-Châtillon, település Franciaországban, Marne megyében
Belval-Bois-des-Dames, település Franciaországban, Ardennes megyében

 Luxemburg
Belval-Université, vasútállomás Luxemburgban, Esch-sur-Alzette településen
Belval-Rédange, vasútállomás Luxemburgban, Sanem településen